Althea Gibson e Darlene Hard hanno battuto in finale Mary Bevis Hawton e Thelma Coyne Long 6-1, 6-2.

Teste di serie 

 Althea Gibson /  Darlene Hard (Campionesse)
 Mary Bevis Hawton /  Thelma Coyne Long (finale)

 Anne Shilcock /  Pat Ward (ottavi di finale)
 Yola Ramírez /  Rosie Reyes (semifinali)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1957